Het seizoen 2004/2005 van Sparta Rotterdam was het 50ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. De club keerde na drie seizoenen terug op het hoogste niveau.

Trainer-coach Mike Snoei begon aan zijn tweede jaar bij Sparta. Hij werd op 26 mei 2005 ontslagen, een dag na de 1-0 nederlaag tegen Helmond Sport in de nacompetitie. Hij werd opgevolgd door interim-coach Adri van Tiggelen. Ook de assistenten van Snoei, Alfons Groenendijk en Nico Jalink, stapten op na het ontslag van de hoofdcoach.

Sparta eindigde uiteindelijk op de tweede plaats in de eindrangschikking, op één punt achter kampioen Heracles Almelo dat rechtstreeks promoveerde. Dankzij vijf overwinningen en slechts één nederlaag wist Sparta via de nacompetitie alsnog promotie af te dwingen. Dat ging in groep B ten koste van Helmond Sport, BV De Graafschap en FC Zwolle.

In het bekertoernooi verloor de club uit Rotterdam-West in de tweede ronde van Willem II (2-0). Topscorer van Sparta in het seizoen 2004-2005 werd Danny Koevermans met 24 competitiedoelpunten. Hij kwam dat seizoen in totaal tot 30 treffers, want hij scoorde ook in de KNVB beker (3) en de nacompetitie (3).

Eerste divisie

Wedstrijden

KNVB-beker

Nacompetitie

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

2005
Sparta Rotterdam